Kumaritaschwili ist der Familienname folgender Personen:

 Nodar Kumaritaschwili (1988–2010), georgischer Rennrodler
 Saba Kumaritaschwili (* 2000), georgischer Rennrodler